Tell, även skrivet Thell, von Tell och von Thell är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Anna Tell (född 1975), kriminalförfattare och polis
 Björn Tell (1918–2014), biblioteksman
 Carl von Thell (1840–1928), militär och träsnidare
 Claes Thell (född 1943), keramiker
 Harry Thell (1909–1987), reklamtecknare och konstnär
 Ingegerd von Tell (1881–1967), översättare
 Johan Tell (född 1959), författare och journalist
 Leander Tell  (1895–1980), grottforskare
 Lillemor Tell (1920–2010), målare, tecknare och författare
 Lotta Thell (född 1967), författare
 Philip von Tell (1801–1878), militär ochmålare
 Ragnar Thell (1922–1997), skådespelare
 Rebecka Tell (född 1986), fälttävlansryttare
 Umar Tell (1927–2007), målare, tecknare, skuulptör och författare
 Victor Thell (född 1991), musikproducent, låtskrivare och sångare
 Zak Tell (född 1970)), sångare och låtskrivare
 Åke Tell (1926–2003), inredningsarkitekt

Svenska efternamn